Bwana – film spagnolo del 1996 diretto da Imanol Uribe
 Bwana Devil –  film di avventura stereoscopico del 1952 diretto da Arch Oboler
 Jambo Bwana – brano musicale in lingua swahili del gruppo keniota Uyoga
 Handwalla Bwana – calciatore somalo, attaccante